Claylick ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claylick (Ohio)
 Claylick (Pennsylvania)
 Claylick (Tennessee)

Siehe auch:
 Claylick Creek